Il singolare del Pacific Life Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 4º turno contro Vera Zvonarëva.

Daniela Hantuchová ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 6–4, 6–3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Marija Šarapova (quarto turno)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Martina Hingis (quarto turno)
  Nadia Petrova (quarto turno)
  Elena Dement'eva (ritirata per infortunio)
  Nicole Vaidišová (quarti di finale)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Anna Čakvetadze (quarto turno)
  Dinara Safina (terzo turno)
  Ana Ivanović (quarto turno)
  Shahar Peer (quarti di finale)
  Li Na (semifinale)
  Tatiana Golovin (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (campionessa)
  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Ai Sugiyama (quarto turno)

 Marion Bartoli (quarto turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Tathiana Garbin (terzo turno)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Zheng Jie (secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Ol'ga Pučkova (secondo turno)
 Séverine Brémond (secondo turno)
 Martina Müller (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Peng Shuai (terzo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Sybille Bammer (semifinale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Pacific Life Open 2007